José Joaquín Trejos Fernández (San José, 18 de abril de 1916 - 10 de febrero de 2010) fue un economista, educador y político costarricense, y el 35.° Presidente de la República de 1966 a 1970.

Biografía 

Sus padres fueron Juan Trejos Quirós y Emilia Fernández Aguilar de religión católica. Casó el 30 de agosto de 1936 con Clara Fonseca Guardia. De este matrimonio nacieron cinco hijos: Diego, Juan José, Humberto, Alonso y Álvaro Trejos Fonseca.

Cursó estudios de economía en la Universidad de Chicago e hizo estudios superiores en Burdeos, Francia. Fue Decano de la Facultad de Ciencias y Letras, destacándose como profesor de Matemáticas y Química. Durante muchos años fue profesor de Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica.

Presidencia (1966-1970) 

Sin antecedentes políticos, para los comicios presidenciales de 1966 fue elegido como candidato por una alianza de partidos denominada Partido Unificación Nacional y obtuvo una victoria muy ajustada sobre el excanciller Daniel Oduber Quirós. Triunfa en la elección presidencial por un estrecho margen de 4000 votos y obtiene 26 diputados por su partido Unificación Nacional. La oposición representada por el Partido Liberación Nacional obtiene 29 diputados a la Asamblea Legislativa.

Durante su administración la economía alcanza altas tasas de crecimiento. Durante su gobierno se construyó la llamada carretera rústica a Limón, se creó el Banco Popular (con el objetivo de permitir la capitalización personal de las personas), se emitió la Ley de Desarrollo Comunal y se aprobaron algunas reformas constitucionales de importancia. Por la ética con la que gobernó, se le conoció popularmente como el "Presidente de las manos limpias".

En su gobierno se funda la Escuela Normal Superior, que posteriormente, durante su administración se presenta ante la Asamblea Legislativa el proyecto de creación del Instituto Tecnológico Nacional, el cual fue aprobado durante la siguiente administración. 

La administración Trejos Fernández se distinguió por estar influenciada en gran medida por el liberalismo y el socialcristianismo. Se brindó un fuerte impulso al sector privado, en contra del estatismo que promulgaba el Partido Liberación Nacional. En su gobierno se intentó desnacionalizar la banca, pero el proyecto no obtuvo los votos necesarios. Asimismo se requirió de medidas impopulares, como crear el impuesto de las ventas (que incluso el propio Trejos Fernández rechazo en primera instancia), a fin de controlar el déficit fiscal que habían dejado las administraciones liberacionistas.

Legislación 

Durante su periodo presidencial se aprobaron las siguientes leyes: 
 Ley General de Desarrollo de las Comunidades. 
 Ley General de Asociaciones Cooperativistas. 
 Ley de Seguro Integral de Cosechas.
 Ley de Centros Agrícolas Regionales y Cantonales. 
 Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda. 
 Ley de Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Préstamo. 
 Ley Forestal. 
 Ley de Planificación Urbana. 
 Código Municipal 
 Código Penal.

Otras medidas 

Durante su administración se nacionaliza la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, anteriormente en manos de la empresa Electric Bond and Share Company, no a través de una expropiación, sino mediante la compra de sus acciones por medio del Instituto Costarricense de Electricidad.

Durante su gobierno se vendió a una compañía privada el edificio de la Biblioteca Nacional la cual con el paso del tiempo se convirtió en un aparcamiento. Se dice que el monto de lo vendido fue para levantar el actual edificio de la Biblioteca Nacional. El edificio vendido era una construcción de estilo clásico y de esta solo quedó un muro de piedra.

Post-presidencia 

Después de su gobierno se mantuvo activo en política, colaborando con las actividades de las agrupaciones social cristianas. Ha publicado  Ocho años en la política costarricense y una autobiografía denominada Por esfuerzo propio. Fue declarado Benemérito de la Patria el 7 de agosto de 2006. Falleció el 10 de febrero de 2010 a los 93 años de edad.

Ancestros hasta los tatarabuelos

Notas

Enlaces externos 

Presidentes de Costa Rica
Profesores de Costa Rica
Científicos de Costa Rica
Liberales de Costa Rica
Políticos del Partido Unidad Social Cristiana